Стефан Вукић може да се односи на:

 Стефан Вукић (глумац) (1991), српски глумац
 Стефан Вукић (фудбалер) (1995), српски фудбалер